Bladnoch bezeichnet:

 Bladnoch (Dumfries and Galloway), einen Ort In Schottland
 Bladnoch (Fluss), einen Fluss in Schottland
 Bladnoch (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland